Мора́нді () — італійське прізвище, що походить від особового імені Морандо (). Відомі носії прізвища:

 Джанні Моранді (, уроджений Джан Луїджі Моранді; 1944) — італійський естрадний співак та актор.
 Джорджо Моранді (; 1890—1964) — італійський живописець і графік.
 Маттео Моранді (; 1981) — італійський гімнаст, олімпійський медаліст (2012).
 Ріккардо Моранді (; 1902—1989) — італійський інженер-мостобудівник.
  Франц Йосипович (Франциск) Моранді (1811—1894) — одеський архітектор, педагог, громадський діяч.

Інше 
 Morandi — румунський музичний гурт.

Примітки